Oceaniska U20-mästerskapet i fotboll 2013 spelades på Fiji mellan den 21 och 29 mars 2013. Mästerskapet bestod av fem lag, som alla mötte varandra en gång och segraren i tabellen blev oceaniska mästare och kvalificerade sig samtidigt till U20-världsmästerskapet i fotboll 2013. Segrade gjorde Nya Zeeland efter fyra raka segrar. Matcherna spelades i städerna Lautoka och Ba.

Resultat

Tabell

Matcher

Referenser

2013 i Fiji
Fotbollssäsongen 2013
Fotboll i Fiji